Горгодзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители 
 Горгодзе, Александр Ильич (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Горгодзе, Мамука (род. 1984) — грузинский регбист, игрок французского профессионального клуба «Тулон»; бывший капитан сборной Грузии.
 Горгодзе, Павел Ильич (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Горгодзе, Шота (1932—2020) — грузинский советский военнослужащий, генерал-лейтенант (1988), последний министр внутренних дел Грузинской ССР (22 Января 1986 — 23 Ноября 1990).